Bloomsbury est un lieu au centre de Londres dans le borough londonien de Camden,
 Le Bloomsbury Group est un groupe d'artistes et d'étudiants anglais créé en 1905 et surtout actif en littérature,
 Bloomsbury Publishing est une maison d'édition britannique,
 Bloomsbury est une municipalité américaine située dans le New Jersey.